Interstate 88 (oost), een Interstate highway die loopt in de staat New York
Interstate 88 (west), een Interstate highway die loopt in de staat Illinois